Монтфорт:

Города в Нидерландах
 Монтфорт — город в общине Рурмонд провинции Лимбург.
 Монтфорт — город и община в провинции Утрехт

Фамилия 
 Монтфорт, Антониус — нидерландский фехтовальщик.